Whangaroa bezeichnet in Neuseeland
 eine Ortschaft, siehe Whangaroa (Neuseeland)
 eine Meeresbucht, Whangaroa Bay
 einen Naturhafen an dieser Bucht, Whangaroa Harbour
 eine ehemalige Verwaltungseinheit, siehe Whangaroa County